ZYL steht für:
 Flughafen Sylhet (IATA-Code), Flughafen von Sylhet in Bangladesch

Zyl ist der Familienname folgender Personen:
 Van Zyl, zu den Namensträgern siehe dort

Zyl. steht für:
 Abkürzung für Zylinder

Siehe auch:
 CYL

Abkürzung